

Persone
 Alexander Xavier "Alex" Mooney (1971) – politico statunitense
 David Mooney, detto Dave (1984) – calciatore irlandese, di ruolo attaccante
 Debra Mooney, nome d'arte di Debra Vick (1947) – attrice statunitense
 Edward Aloysius Mooney (1882-1958) – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
 James J. "Jim" Mooney (1930-2015) – ex cestista statunitense
 Paul Mooney (1941-2021) – comico, scrittore e attore statunitense 
 Peter Mooney (1983) – attore canadese
 Yvonne Carole Grace Murray-Mooney (1964) – ex mezzofondista britannica

Altro
 Fish Mooney – personaggio della serie televisiva Gotham 
 Monte Mooney, in lingua inglese: Mount Mooney – montagna antartica nella parte centrale del Ghiacciaio Robison
 Mooney Airplane Company – produttore statunitense di velivoli monomotore da turismo